A 2006-os japán rali (hivatalosan: 3rd Rally Japan) volt a 2006-os rali-világbajnokság tizenegyedik futama. Szeptember 1 és 3 között került megrendezésre, 27 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 345 kilométert tett ki. A versenyen 87 páros indult, melyből 78 ért célba.

A versenyt Sébastien Loeb nyerte, Marcus Grönholm és Mikko Hirvonen előtt.

A futam az N csoportos rali-világbajnokság szezonbeli ötödik futama is volt egyben. Ezt az értékelést a japán Fumio Nutahara nyerte meg. Mögötte két argentin Gabriel Pozzo és Marcos Ligato végzett.

Beszámoló 

Első nap

Második nap

Harmadik nap

Szakaszok

Végeredmény

Források

Külső hivatkozások 

 A japán rali hivatalos honlapja
 Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Japan